

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 

Şaxter Qaraǧandy: 2013

Astana: 2017, 2018, 2019

Astana: 2018, 2019

Collegamenti esterni